Clarence Miller ist der Name folgender Personen:

* Clarence B. Miller (1872–1922), amerikanischer Politiker
 Clarence E. Miller (1917–2011), amerikanischer Politiker